Tjeckiens förstaliga 2017/2018 var den 25:e säsongen av Tjeckiens högstaliga i fotboll. Säsongen startade den 28 juli 2017 och slutade den 26 maj 2018. Slavia Prag var regerande mästare men lyckades inte försvara titeln, istället tog Viktoria Plzeň hem mästartiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
Officiell hemsida

2017/2018
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017 i Tjeckien
2018 i Tjeckien